Ніклас Рест (,  3 серпня 1986, Осло) — норвезький хокеїст, крайній нападник клубу ГЕТ «Спарта Ворріорс». Гравець збірної команди Норвегії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2005 року.

Захищав кольори професійних команд «Манглеруд Стар» та «БІК Карлскуга». Наразі ж грає за клуб ГЕТ «Спарта Ворріорс».

У складі національної збірної Норвегії грав на багатьох чемпіонатах світу.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Норвегії у складі «Спарта Ворріорс» — 2011.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Осло
норвезькі хокеїсти
Гравці збірної Норвегії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Манглеруд Стар»
Хокеїсти «Карлскуга»
Хокеїсти «Спарти» (Сарпсборг)